

Кириловка () — село у Бричанському районі. Входить до складу комуни Галагора-де-Сус.
 Кириловка () — село у Тараклійському районі. Входить до складу комуни Виноградовка.
 Кіріловка () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Алексєєвка.